Cantonul Formerie este un canton din arondismentul Beauvais, departamentul Oise, regiunea Picardia, Franța.

Comune 

|-
| Abancourt || align="right" | 567 || align="right" | 60220 || align="right" | 60001
|-
| Blargies || align="right" | 450 || align="right" | 60220 || align="right" | 60076
|-
| Boutavent || align="right" | 76 || align="right" | 60220 || align="right" | 60096
|-
| Bouvresse || align="right" | 164 || align="right" | 60220 || align="right" | 60098
|-
| Broquiers || align="right" | 225 || align="right" | 60220 || align="right" | 60110
|-
| Campeaux || align="right" | 433 || align="right" | 60220 || align="right" | 60122
|-
| Canny-sur-Thérain || align="right" | 147 || align="right" | 60220 || align="right" | 60128
|-
| Escles-Saint-Pierre || align="right" | 120 || align="right" | 60220 || align="right" | 60219
|-
| Formerie || align="right" | 2 170 || align="right" | 60220 || align="right" | 60245
|-
| Fouilloy || align="right" | 194 || align="right" | 60220 || align="right" | 60248
|-
| Gourchelles || align="right" | 119 || align="right" | 60220 || align="right" | 60280
|-
| Héricourt-sur-Thérain || align="right" | 85 || align="right" | 60380 || align="right" | 60312
|-
| Lannoy-Cuillère || align="right" | 211 || align="right" | 60220 || align="right" | 60347
|-
| Moliens || align="right" | 942 || align="right" | 60220 || align="right" | 60405
|-
| Monceaux-l'Abbaye || align="right" | 182 || align="right" | 60220 || align="right" | 60407
|-
| Mureaumont || align="right" | 110 || align="right" | 60220 || align="right" | 60444
|-
| Omécourt || align="right" | 149 || align="right" | 60220 || align="right" | 60476
|-
| Quincampoix-Fleuzy || align="right" | 426 || align="right" | 60220 || align="right" | 60521
|-
| Romescamps || align="right" | 482 || align="right" | 60220 || align="right" | 60545
|-
| Saint-Arnoult || align="right" | 172 || align="right" | 60220 || align="right" | 60566
|-
| Saint-Samson-la-Poterie || align="right" | 238 || align="right" | 60220 || align="right" | 60596
|-
| Saint-Valery || align="right" | 39 || align="right" | 60220 || align="right" | 60602
|-
| Villers-Vermont || align="right" | 120 || align="right" | 60380 || align="right" | 60691
|}
 
 

Cantoane în Oise